Jesper Nielsen kan henvise til:

 Jesper Kasi Nielsen – dansk erhvervsleder
 Jesper Nielsen (fodbolddommer) – dansk fodbolddommer
 Jesper Nielsen (fodboldspiller)
 Jesper Nielsen (håndboldspiller) – svensk håndboldspiller
 Jesper W. Nielsen – dansk filminstruktør
 Jesper Nielsen (direktør) – dansk erhvervsmand og forhenværende bankdirektør